O consoană bătută (sau pe scurt o bătută) este o consoană vibrat produsă de întâlnirea a două organe articulare. Diferența esențială dintre o luptă și o ocluzivă rezidă în absența presiunii aerului în producția battuei.

Bătută, Consoană